Парантики () — род бабочек семейства нимфалид из подсемейства данаид (Danainae). Распространены на востоке Евразии: в Индокитае, Малайзии и Индонезии.

Крылья черного цвета с многочисленными крупными светлыми пятнами. Сверху на задних крыльях прикраевой и краевой ряды пятен редуцированы. Сверху на переднем крыле центральная ячейка с крупным светлым пятном.

Виды и подвиды 
 Parantica aglea (Stoll, 1782) 
 Parantica agleoides (C. & R. Felder, 1860) 
 Parantica albata (Zinken, 1831) 
 Parantica aspasia (Fabricius, 1787) 
 Parantica cleona (Stoll, 1782)
 Parantica clinias (Grose-Smith, 1890) 
 Parantica crowleyi (Jenner Weir, 1894)
 Parantica dabrerai (Miller & Miller, 1978) 
 Parantica dannatti (Talbot, 1936) 
 Parantica davidi (Schröder, 1976) 
 Parantica fuscela (Parsons, 1989)
 Parantica garamantis (Godman & Salvin, 1888) 
 Parantica hypowattan (Morishita, 1981) 
 Parantica kirbyi (Grose-Smith, 1894) 
 Parantica kuekenthali (Pagenstecher, 1896) 
 Parantica luzonensis (C. & R. Felder, 1863)
 Parantica marcia (Joicey & Talbot, 1916) 
 Parantica menadensis (Moore, 1883) 
 Parantica melaneus (Cramer, 1775) 
 Parantica melusine (Grose-Smith, 1894)
 Parantica milagros (Schröder & Treadaway, 1880) 
 Parantica nilgiriensis (Moore, 1877)
 Parantica pedonga (Fujioka, 1970)
 Parantica philo (Grose-Smith, 1895)
 Parantica phyle (C. & R. Felder, 1863)
 Parantica pseudomelaneus (Moore, 1883)
 Parantica pumila (Boisduval, 1859)
 Parantica rotundata (Grose-Smith, 1890)
 Parantica schenkii (Koch, 1865)
 Parantica schoenigi (Jumalon, 1971)
 Parantica sita (Kollar, 1844)
 Parantica sulewattan (Fruhstorfer, 1896) 
 Parantica swinhoei (Moore, 1883)
 Parantica taprobana (C. & R. Felder, 1865) 
 Parantica tityoides (Hagen, 1890) 
 Parantica timorica (Grose-Smith, 1887)
 Parantica toxopei (Nieuwenhuis, 1969) 
 Parantica vitrina (C. & R. Felder, 1861) 
 Parantica wegneri (Nieuwenhuis, 1960) 
 Parantica weiskei (Rothschild, 1901)

Нимфалиды
Насекомые Азии
Роды чешуекрылых